Yagi – tipo di antenna
Yagi – comune soppresso del Distretto di Funai
Hideo Yagi – esperantista giapponese
Norihiro Yagi – fumettista giapponese